Cody Demps – cestista statunitense
 Dell Demps – ex cestista, dirigente sportivo e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jeff Demps – velocista e giocatore di football americano statunitense
 Tre Demps – cestista statunitense